Alexander Knaster - imprenditore britannico naturalizzato statunitense
 Bronisław Knaster – matematico polacco noto anche per il teorema di Knaster-Tarski
 Scott Knaster – scrittore statunitense